The Blue Hour – film del 2007 diretto da Eric Nazarian
 The Blue Hour – film del 2015 diretto da Anucha Boonyawatana
 The Blue Hour – album degli Suede del 2018